Wibox est un nom pouvant désigner :
 Wibox, un fournisseur d'accès à internet français ;
 La Wibox, une box fournie par l'opérateur MTN à ses abonnés haut débit.